«Ульм 1846» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого города земли Баден-Вюртемберг. Появился через обособление футбольного отдела от общего клуба SSV Ulm 1846. Цвета клуба, как и города Ульма, чёрно-белые. Домашние матчи клуб проводит на арене «Донауштадион», вмещающей 19 500 зрителей. В настоящий момент выступает в Региональной лиге «Юго-Запад».

История 
SSV Ulm 1846 появился 5 мая 1970 года в следствии объединения слияния TSG Ulm 1846 и 1. SSV Ulm 1928. Спортивный клуб стал самым большим в Германии и имел 8 300 членов. TSG Ulm 1846 был основан в 12 апреля 1846 года как спортивно-гимнастический клуб.

За свою историю «Ульм» провел один сезон в первой Бундеслиге, в сезоне 1999—2000 он занял в ней 16-е место.

«Ульм» известен как «клуб-лифтёр» за своё неоднократное перемещение вверх-вниз по турнирным таблицам системы футбольных лиг Германии.

Достижения 
 Чемпион Германии среди любителей: 1996
 Чемпион Региональной лиги «Юг»
 Чемпион Оберлиги Баден-Вюртемберг: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1994, 2012, 2016

Известные игроки 
  Руй Маркеш
  Марио Гомес
  Тони Турек
  Вольфганг Фариан
  Дитер Хёнесс
  Ули Хёнесс
  Хельги Колвидссон
  Януш Гора
  Томас Тухель
  Эванс Уайз
  Сандро Сиригу

Известные тренеры 
  Желько Чайковский
  Йорг Бергер
  Клаус Топмёллер
  Ральф Рангник
  Херманн Герланд
  Маркус Гисдоль

История выступлений

Литература 
 Markus Ebner, Helmut Schneider: Kämpfen Ulmer Ulmer kämpfen. Ein Jahr im Fußball-Himmel. MEBV-Verlag. Ulm 2000. ISBN 3-00-006199-1
 Günter Geyer: Festschrift des SSV Ulm 1846 zum 150jährigem Jubiläum. Ulm 1996.
 Alexander Guber, Reinhold Eberhardt: SSV Ulm 1846 — Fußballtradition in Schwarz und Weiß. Verlag Mediagroup le Roux, Erbach 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт спортивного клуба
 Официальный сайт футбольной команды

Футбольные клубы Германии
ФК «Ульм 1846»